Le Khand est une région de la Terre du Milieu, univers de fiction créé par J. R. R. Tolkien.
 Le khand est un concept du sikhisme sur le développement de la conscience humaine.
 Khand (Bansagar) est une ville de l'État de Madhya Pradesh, en Inde.
 Malaj Khand est une ville de l'État de Madhya Pradesh, en Inde.